HEI est un sigle qui peut désigner :
 Hautes études d'ingénieur, une école d'ingénieurs française, située à Lille ;
 Hautes études internationales, une thématique d'enseignement développée par plusieurs écoles en France, en Suisse et au Québec ;
 hyper électro-intensive, une caractéristique d'une entreprise dont la consommation d'électricité est très importante.

 Hei, un album du groupe Masada.